Констанца ():
 Констанца — місто в Румунії, центр повіту Констанца
 Констанца — повіт у Румінії